Höggrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Höggrundet, Nykarleby, Österbotten, 
 Höggrundet, Ingå, Nyland,

Se även
Höggrund
Häggrundet

Robotskapade Finlandförgreningar